Нуево Оасис има више значења:

 Нуево Оасис, Каса де Пиједра (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Оасис (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику